Vĩnh Phú (Bình Dương)
 Vĩnh Phú (Thoại Sơn)